Hillcrest (Illinois)
 Hillcrest (Texas)

Desambiguações de topônimos